Uście ist eine Form des Namens Ujście (wörtlich Mündung) und der Name mehrerer Orte in Polen:

 Uście (Kolsko)
 Uście Gorlickie
 Uście Solne
 Uście Zielone

Siehe auch:
 Ujście
 Ústí
 Ustja (Begriffsklärung)